Raniero Marescotti (cardinale)
Raniero Marescotti (conte)